

Biografia 
Nacque nel Regno Unito da Michael e Bridget Barnes, ma è cresciuta in Canada, prima ad Ottawa, poi a Toronto e infine a Vancouver.

Le sue pubblicazioni fumettistiche comprendono la stesura, in co-authoring per la Marvel Comics, della miniserie Doctor Strange, Strange Beginnings and Endings, così come The Spectacular Spider-Man. La sua miniserie incentrata sul personaggio del Doctor Spectrum, Full Spectrum, ha vinto il premio Outstanding Canadian Comic Book Writer alla Joe Shuster Awards del 2005, tenuto al Paradise Comics Toronto Comicon.

Da autrice televisiva ha scritto numerosi episodi delle due stagioni della serie tv della Showtime cable TV, Jeremiah. Come co-produttrice della serie, ha anche lavorato nella modifica, mixaggio, preparazione e produzione. In precedenza aveva lavorato nella crew di alcuni film televisivi e lungometraggi a Vancouver, British Columbia e Canada, tra cui Cats & Dogs, The Whole Shebang e Mission to Mars.

Nel 2005 vinse il Joe Shuster Award come Outstanding Writer.

Nel 2006  al Crazy 8s Film Festival tenuto a Vancouver, B.C. a giugno. Il film si intitola "Ashes to Ashes."

Nel 2006 è stata anche produttrice di Babylon 5: The Lost Tales, prodotto in DVD. Ha anche prodotto, modificato e scritto alcuni episodi promozionali inclusi nel DVD e distribuiti online.

Nel 2008 lei e J. Michael Straczynski hanno costituito una azienda di produzione indipendente, la Imaginary Voices Entertainment, per produrre serie tv e film.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Nati nel Regno Unito